Мелькумов — русифицированная версия армянской фамилии Мелкумян (); имеет женскую форму Мелькумова. Также может иметь вид Мелкумов (женская форма — Мелкумова). 
Известные носители:

Мелькумов 
 Мелькумов, Сергей Георгиевич (род. 1962) — российский кинопродюсер, генеральный продюсер и основатель кинокомпании «Нон-Стоп Продакшн».
 Мелькумов, Тигран Меликсетович (более известен под фамилией Мелкумян; 1902—1974) — учёный-теплотехник, генерал-майор инженерной службы, доктор технических наук, профессор.
 Мелькумов, Яков Аркадьевич (1885—1962) — советский военачальник, комдив, участник Первой мировой войны и Гражданской войны в России.

Мелкумов 
 Мелкумов, Левон Николаевич (1924—2006) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.
 Мелкумов, Сергей Фарсаданович (1944—1994) — советский футболист, мастер спорта СССР.